Mannu-ki-Adad – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Mannu-ki-Adad (gubernator Raqmat) – asyryjski dostojnik za rządów Salmanasara IV (782-773 p.n.e.)
 Mannu-ki-Adad (gubernator Subutu) – asyryjski dostojnik za rządów Sennacheryba (704-681 p.n.e.)